Hospic  [hospíc]  je lahko:

 nekdaj hiša, v kateri dobijo prenočišče, pomoč ter oskrbo popotniki in romarji 
 samostanski gostinski objekt s prenočišči
 ustanova medicinskega tipa, namenjena bivanju in oskrbi neozdravljivo bolnih ter umirajočih – glej hospic (zdravstvo)
 Hospic − društvo za pomoč umirajočim in njihovim svojcem

Etimologija 

Fr.: Hospice, Staro francosko: Hospise, Lat.: Hospitium (bolnišnica, gostišče).

Zunanje povezave

Glej tudi: 
 
 Špital 
 Špitalič
 Lazaret